

Germania
 Bork, oggi Borkheide – comune nel circondario di Potsdam-Mittelmark (Brandeburgo)
 Bork – frazione della città di Kyritz nel circondario rurale dell'Ostprignitz-Ruppin (Brandeburgo)
 Alt Bork – frazione del comune di Linthe nel circondario rurale di Potsdam-Mittelmark (Brandeburgo)
 Deutsch Bork – frazione del comune di Linthe nel circondario rurale di Potsdam-Mittelmark (Brandeburgo)

Altro 
 Bork – personaggio dei fumetti DC Comics